Золотозли́тковий станда́рт () — обмежений варіант золотого стандарту, хоча банкноти і далі обмінюються на золото, але обмін здійснюється лише на зливки встановленого розміру. До нього перейшли на початку 20-х років XX століття коли європейські країни відновили у себе золотий стандарт зруйнований фінансовими негараздами часів Першої світової війни. Зливки і відповідно суми обміну були вельми значні і фактично золотозливковий стандарт обмежував можливість обміну банкнот на золото – у Великій Британії вага зливку становила 12,4 кілограми вартістю 1700 фунтів, у Франції 12,7 кілограмів вартістю 215 тисяч франків. Золотозливковий стандарт був останнім етапом панування «чистого» золотого стандарту і проіснував до Великої депресії.

Див. також 
 Золотий стандарт
 Золотомонетний стандарт
 Золотодевізний стандарт

Посилання 
 http://pidruchniki.ws/15660212/finansi/vidi_metalevih_groshovih_sistem 

Золотий стандарт